Bugatti může být:

 Bugatti, zaniklá francouzská automobilka (1909–1963)
 Bugatti Automobili, zaniklý italský výrobce automobilů (1987–1998)
 Bugatti Automobiles, francouzský výrobce automobilů (od roku 1998)
 Bugatti (výrobce textilu), německý výrobce oděvů
 Ilcar di Bugatti, italský výrobce gastronomického zboží

příjmení 
 Carlo Bugatti (1856–1940), italský návrhář, otec Ettoreho
 Ettore Bugatti (1881–1947), italský průmyslník a podnikatel
 Giovanni Battista Bugatti (1779–1869), italský popravčí
 Jean Bugatti (1909–1939), francouzsko-italský podnikatel, výrobce automobilů
 Ottavio Bugatti (1928–2016), italský fotbalista
 Rembrandt Bugatti (1884–1916), italský malíř 
 Roland Bugatti (1922–1977), francouzsko-italský podnikatel, výrobce automobilů

jiné
 Bugatti step - jazzová skladba Jaroslava Ježka